Resident Evil: The Umbrella Chronicles (),  — компьютерная игра в жанре рельсового шутера для консоли Wii, разработанная и изданная Capcom. Входит в состав серии Resident Evil, пересказывая события основных игр серии с точки зрения антагонистов — сотрудников компании Umbrella, в первую очередь, Альберта Вескера. В 2009 году вышла парная к The Umbrella Chronicles игра Resident Evil: The Darkside Chronicles.

Игровой процесс 
Быстрый и яростный рельсовый шутер. Очень много крови. Присутствует маленькая нелинейность.

Сюжет 
Сюжет игры вращается вокруг личных историй и трагедий героев серии. Основное внимание сосредоточено на пересказах событий Resident Evil Zero, первой и третьей части, а также есть новая глава и несколько новых мини-сценариев (внутри глав).

Сценарии 
Крушение поезда

Сценарий по игре Resident Evil Zero. Оригинальное название — «Train Derailment» (). Глава разбита на 3 части, а её действия происходят 23 июля 1998 года. Также в этой главе имеются две подглавы с общим названием «Beginnings» ().

Инцидент в особняке.

Сценарий по первой части Resident Evil, который имеет общее название «Mansion Incident» (). Действия основного сюжета также разбиты на три части, а события происходят на следующий день после событий предыдущей главы, 24 июля 1998 года.

В дополнение имеются два мини-сценария, каждый из которых разбит на 2 части. Один из них назван «Nightmare» (), а второй мини-сюжет называется «Rebirth» ().

Разрушение Раккун-сити

Сценарий по третьей части игры называется «Raccoon’s Destruction» (). События сценария разбиты на 3 части. Действия сценария происходят в сентябре 1998 года.

В дополнение к основному сценарию есть два дополнительных мини-сценария (каждый — по 1 части):
 «Death’s Door» ().
 «Fourth Survivor» ().

Конец Амбреллы

Глава с новым сюжетом. Оригинальное название — «Umbrella’s End» (). 18 февраля 2003 года… Заснеженная Россия, территория одной из фабрик корпорации… Сценарий состоит из 3 частей.

В качестве дополнения имеются две подглавы «Dark Legacy» ().

Персонажи 
 Ребекка Чемберс — член отряда «S.T.A.R.S.», героиня главы «Train Derailment» и мини-сценария «Nightmare».
 Альберт Вескер — сотрудник Амбреллы и командир «S.T.A.R.S.», главный герой суб-сценариев «Beginnings», «Rebirth» и «Dark Legacy».
 Джилл Валентайн — член отряда «S.T.A.R.S.», один из героев «Mansion Incident», «Raccoon’s Destruction» и «Umbrella’s End»
 Крис Редфилд — член отряда «S.T.A.R.S.», герой глав «Mansion Incident» и «Umbrella’s End».
 Билли Коэн — беглый заключённый и бывший военный, герой главы «Train Derailment».
 Карлос Оливейра — член отряда Дельта «U.B.C.S.», один из главных героев главы «Raccoon’s Destruction».
 Ада Вонг — секретный агент, главная героиня субглавы «Death’s Door».
 Ханк — член «U.S.F.U.», главный герой субглавы «Fourth Survivor».

Примечания 

Компьютерные игры 2007 года
Спин-оффы Resident Evil
Игры для Wii
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation Network
Приквелы компьютерных игр
Ремейки компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Capcom
Компьютерные игры, разработанные Cavia